Барнс, Алан ():
  (?–?) — британский писатель и редактор.
  (род. 1959) — английский джазовый саксофонист и кларнетист.
  (1850–1915) — английский игрок в крикет.